Stati Uniti d'America
 Batesville – città dell'Arkansas
 Batesville – città dell'Indiana
 Batesville – città del Mississippi
 Batesville – villaggio dell'Ohio
 Batesville – census-designated place (CDP) del Texas
 Batesville – località della Virginia